Leopardi ist der Familienname folgender Personen: 

 Alessandro Leopardi (ca. 1466–ca. 1523), italienischer Architekt, Bildhauer, Ingenieur und Goldschmied
 Giacomo Leopardi (1798–1837), italienischer Dichter, Essayist und Philologe
 Giacomo Leopardi (Politiker) (1928–2015), italienischer Politiker
 Monaldo Leopardi (1776–1847), italienischer Philosoph, Adliger, Politiker und Schriftsteller
 Roberto Leopardi (* 1933), uruguayischer Fußballspieler